Гера́щенко — украинская и южнорусская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Герасим (Герась или Герася, Гераха, Гераша). Известные носители:

А 
 
 Геращенко, Анатолий Николаевич (1949—2022) — российский учёный, ректор МАИ.

В 
 Геращенко, Виктор Владимирович (род. 1937) — российский финансист и банкир, государственный деятель.
 
 Геращенко, Вячеслав Леонидович (род. 1972) — советский и белорусский футболист, тренер.

И 
 Геращенко, Иван Абрамович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Геращенко, Иван Лукич (1919—1989) — полковник, лауреат Государственной премии СССР (1973).

Л 
 Геращенко, Людмила Владимировна (род. 1955) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

М 
 Геращенко, Михаил Моисеевич (1906—1972) — Герой Советского Союза.

С 
 Геращенко, Сергей Николаевич (1914—1998) — советский военный деятель, генерал-майор.

Примечания